

Fruits 
 Cranberry fruit del subgènere Oxycoccos

Llocs 
 Illes Cranberry, Maine
 Cranberry Portage (Manitoba)
 Riu Cranberry (Massachusetts)
 Llac Cranberry

Música 
 The Cranberries, una banda de rock irlandesa